Лю Янь (, род. 30 августа 1984, Цицикар, КНР) — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Пятикратная чемпионка Китая (2005, 2007—2010), бронзовый призёр Универсиады (2005), дважды представляла страну на Олимпийских играх (2006, 2010).

Карьера 
Лю Янь родилась 30 августа 1984 года в Цицикаре, провинция Хэйлунцзян. Заниматься фигурным катанием начала в 1989 году. Её тренировала Юй Лицзе.

Дебютировала на международной арене в сезоне 2002/2003. На проходящем в Пекине чемпионате четырёх континентов Лю финишировала на четырнадцатом месте. В начале 2005 года завоевала «бронзу» зимней Универсиады. По результатам короткой программы китаянка занимала шестое промежуточное место, но после удачного исполнения произвольной, поднялась на третью строчку итогового протокола. В октябре того же года, на Мемориале Карла Шефера Лю одержала единственную в карьере победу на международном уровне. Соревнования в рамках туринской Олимпиады закончила одиннадцатой. На «домашней» Универсиаде была знаменосцем китайской сборной.

В 2009 году, на турнире Nebelhorn Trophy, который являлся квалификационным соревнованием для Олимпиады 2010, заняла 3-е место и завоевала для Китая олимпийскую лицензию в женском одиночном катании на Игры. На Олимпиаде в Ванкувере была 19-й.

После завершения карьеры работает тренером по фигурному катанию.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Лю Янь на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Фигуристы Китая
Чемпионы Китая по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Родившиеся в Цицикаре
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года